Karkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gm. Gościno
 Karkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gm. Chociwel
 Karkowo – małe jezioro na Pojezierzu Ińskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gm. Chociwel